2020 steht für:
 das Jahr 2020
 BBÖ 2020, österreichische Lokomotive
 ÖBB 2020, österreichische Lokomotive

Siehe auch: